ECS steht für:
 EC Red Bull Salzburg, Eishockeyclub
 Ecuadorianischer Sucre, ehemalige Währung in Ecuador, ISO 4217 Kürzel
 Elitegroup Computer Systems, Hardwarehersteller
 Enhanced Chip Set bei Amiga-Computern
 Environmental Control System (Umweltkontrollsystem) – die Klimaanlage (Flugzeug) – auch packs genannt
 Equines Cushing-Syndrom, eine Pferdekrankheit
 Klimasensitivität (Equilibrium Clima Sensitivity, Gleichgewichts-Klimasensitivität)
 Erlangen Classification System, System zur Beschreibung der Hardwarearchitektur von Computern
 Europäisches Zentrum der Solidarność in Gdańsk
 Europe Computer Systèmes, IT-Unternehmen
 European Championships, internationale Sportveranstaltung
 European Coatings Show, die weltweit größte Messe für die Lackindustrie
 European Communications Satellite, von der ESA entwickelte Nachrichtensatelliten
 European Cooperating States, Staaten mit einem besonderen Mitgliederstatus der ESA, siehe Europäische Weltraumorganisation #Europäische Kooperationsstaaten (ECS)
 Endogenes Cannabinoid System, Teil des Immunsystems

EC-S steht für:
 Provinz Morona Santiago in Ecuador nach ISO 3166-2

Ečs steht für:
 eine Baureihe der Prager Metro, siehe Metro Prag #Fahrzeuge

eCS steht für:
 eComStation, Betriebssystem

ecs steht für:
 Ecuadorianische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code), Gebärdensprache
 European Car Sharing

Abkürzung